Крафт-Лорцинг — фамилия:

 Крафт-Лорцинг, Альфред (1893—1974) — немецкий оперный певец и актёр, сын Карла Крафт-Лорцинга.
 Крафт-Лорцинг, Карл (1856—1923) — австрийский дирижёр и композитор.